Villa Waldfrieden steht für:
 Villa Waldfrieden (Düsseldorf)
 Villa Waldfrieden in Wuppertal, siehe Villa Herberts

Siehe auch:
 Villa Waldfriede